Texas steht für:
 Texas, US-amerikanischer Bundesstaat
 Republik Texas, ehemaliger souveräner Staat (1836–1845) auf dem Gebiet des amerikanischen Bundesstaats
 Texas (Band), britische Popband
 Texas (Fernsehserie), eine Daily Soap des Senders NBC (1980–1982)
 Texas (Lokomotive), ein Dampflokomotiventyp
 Texas (Unternehmen), dänischer Hersteller von Gartengeräten
 Texas – Doc Snyder hält die Welt in Atem, deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1993
 (35352) Texas, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Texas Motor Car Association, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Texas Truck & Tractor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte in Deutschland:
 Texas (Burgwedel), Wohnsiedlung in Wettmar, Stadtteil von Burgwedel, Niedersachsen
 Texas (Groß Oesingen), Ortsteil in der Gemeinde Groß Oesingen im Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Texas (Kirch Jesar), Wohnplatz von Kirch Jesar, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Texas (Velbert), Ortsteil im Stadtbezirk Langenberg der Stadt Velbert, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Höfingen-Texas, Dorf in der Stadt Hessisch Oldendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 Spitzname von Magdeburg-Nordwest

Orte in Australien:
 Texas (Queensland)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Texas (Alabama)
 Texas (Georgia)
 Texas (Illinois), im Saline County (Illinois)
 Texas (Indiana)
 Texas (Kentucky)
 Texas (Louisiana)
 Texas (Maryland)
 Texas (Massachusetts)
 Texas (Mississippi)
 Texas (New Jersey)
 Texas (New York)
 Texas (Ohio)
 Texas (Pennsylvania)
 Texas (Vermont)
 Texas (Town), Town(ship) im Marathon County, Wisconsin
 Texas City (Illinois)
 Texas City, Stadt im Galveston County, Texas
 Texas Corners (Michigan)
 Texas Creek (Colorado)
 Texas Valley (New York)

Schiffe:
 USS Texas (BB-35), Schlachtschiff der US Navy
 Texas (Schiff, 1852), oldenburgische Bark, 1857 vor der chinesischen Küste verunglückt 

Personen:
 Alexis Texas (* 1985), US-amerikanische Pornodarstellerin

Siehe auch:

 Texas Hold’em
 Texas Instruments
 Texas Lightning
 The Texas